Słoboda bezeichnet Dörfer in Polen:
* Słoboda (Kuryłówka), Dorf der Gmina Kuryłówka, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Słoboda (Raczki), Dorf der Gmina Raczki, Woiwodschaft Podlachien

Słoboda ist der polnische Name von Dörfern in der Ukraine; siehe Sloboda